B-cell activating factor
 Busto Arsizio Film Festival

Pagine correlate 
 Buff